Parásitos perdidos es el episodio 34 (segundo de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis
La nave de Planet Express aterriza en una gasolinera espacial y Leela echa carburante, comprueba los niveles y limpia el parabrisas. Mientras tanto, Fry se come un sandwich de ensalada de huevo que ha comprado en una máquina de autoservicio, a pesar de las advertencias de Leela. Más tarde, ya en la empresa, Fry tiene un contratiempo arreglando la caldera y una cañería de plomo le atraviesa la barriga. El Doctor Zoidberg le extrae la cañería pero algo extraño se produce entonces en la barriga de Fry. El Profesor le pregunta si ha comido algo extraño últimamente y Leela le responde que sí, que Fry comió un emparedado de huevo. El profesor pide entonces Zoidberg que examine con una minicámara el tracto gastrointestinal de Fry y mientras éste lo hace, los demás observan a través de un espejo oculto y una pantalla panorámica. Al llegar la cámara a los intestinos de Fry observan una tremenda irregularidad.

Referencias culturales

El título del capítulo es una clara referencia a la obra de John Milton Paradise Lost (El Paraíso Perdido)

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2001